Bitry (Nièvre)
 Bitry (Oise)